Slinger (natuurkunde), een massa opgehangen aan het uiteinde van een koord of een staaf die aan de bovenzijde vrij draaibaar is
 Slingeruurwerk (uurwerk), een type klok of uurwerk met een slinger 
 Pendule (Disney), de naam van de sprekende klok in de Disneyfilm Belle en het Beest